La Villeneuve – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Creuse
 La Villeneuve – miejscowość i dawna gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Saona i Loara